

Persone
 Andre De Grasse – velocista canadese
 François Joseph Paul de Grasse – ammiraglio francese
 Joseph De Grasse – regista e attore cinematografico canadese
 Robert De Grasse – direttore della fotografia statunitense
 Sam De Grasse – attore canadese

Altro
  – incrociatore antiaereo della marina francese

Pagine correlate
De Grassi